BAE Systems – brytyjskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe
 British Aerospace (BAe) – brytyjskie przedsiębiorstwo lotnicze, prekursor BAE Systems